Zentrygon — род птиц из семейства голубиных (Columbidae), объединяющий 8 видов. Все представители рода живут в неотропиках, встречаются в лесных угодьях Центральной и Северной Америки, присутствуют в центральной части Южной Америки.

Птицы обитают на земле, кормятся и размножаются в густых лесах. Отличаются фиолетовой или коричневой окраской со светлыми и тёмными отметками на голове.

Таксономия  
В результате филогенетических исследований, проведённых группой орнитологов, этот род был выделен в 2013 году из рода Geotrygon.

Филогенетически род Zentrygon наиболее тесно связан с родом Zenaida, от которого отличается относительно коротким и квадратным или округлым хвостом, меньшей длиной крыла, и округлым окончанием крыла.

Виды 
На март 2019 года в род включают 8 видов:

Примечания 

Голубиные
Роды птиц